Lesny, Lésny oder Lesný ist der Familienname folgender Personen:

 Kerstin Lesny, deutsche Bauingenieurin und Hochullehrerin
 Silja Lésny (1923–2010), deutsche Schauspielerin und Tänzerin
 Vincenc Lesný (1882–1953), tschechischer Indologe

Lesny, Lésny oder Lesný ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lesný (Kaiserwald) (983 m), höchster Berg im Kaiserwald in Tschechien
 Lesný (Böhmerwald) (600 m), Berg im Vorland des Böhmerwalds in Tschechien